Симони — фамилия.

Известные носители:
 Симони, Джильберто (род. 1971) — итальянский велосипедист.
 Симони, Луиджи (1939—2020) — итальянский футболист и тренер.
 Симони, Павел Константинович (1859—1939) — русский филолог-палеограф, источниковед, библиограф, книговед, член-корреспондент АН СССР.
 Симони, Ренато (1875—1952) — итальянский драматург, либреттист, режиссёр и театральный критик.
 Симони, Чарльз (род. 1948) — пятый и седьмой космический турист.
 Симони, Эдвард (род. 1959) — польско-немецкий панфлейтист, клавишник, гитарист и композитор.
 Симони, Эрнест (род. 1928) — албанский кардинал, не имевший епископской ординации.

Другое 
 Симони — станция метро, подземного трамвая и (в будущем) железной дороги в Брюсселе.

См. также 
 Шимони, Давид
 Ялкут Шимони
 Шимоньи
 Шимоне, Клаудио